Байкал — безалкогольний газований напій темно-коричневого кольору. Мав значну популярність в СРСР, де почав випускатись з 1973 року. За думкою радянського керівництва саме «Байкал» мав стати альтернативою західній «Пепсі-Колі». Напій має пряний присмак, оскільки до його складу входить композиція з духмяних трав (зараз в основному ароматизаторів).

Склад 

 Вода
 Цукор
 Лимонна кислота
 Вуглекислий газ
 Екстракт із звіробою і солодки
 Екстракт елеутерококу
 Ефірна олія евкаліпту
 Лимонна ефірна олія
 Лаврова ефірна олія
 Ізоборнілацетат

Тонізуючі властивості напою досягаються наявністю в його складі екстрактів трав звіробою, солодкового кореня, елеутерококу, левзеї та ефірних олій евкаліпта, лимона, лавра благородного і ялиці.

Стоматологи рекомендують пити газовані напої невеликими ковтками і обов'язково через трубочку. Лимонна кислота при рясному вживанні газованих напоїв призводить до ерозії зубної емалі.

Історія

Джерела 

 Технологическая инструкция по производству концентрата для напитка «Байкал» ТИ 18-6-26-85. Упрпиво Минпищепрома СССР. 1985 г.
 «Байкал» 

Напої СРСР
Газовані напої